TV7 — бывший частный болгарский телеканал медиагруппы Краун Медия, четвёртый телеканал Болгарии, который вещал в кабельной сети и через спутник. Являлся основным каналом медиагруппы 7 Megia Group (вместе с News7, Super7 и Sport7 и Salweed TV, Вещал с 7 ноября 2005 года по 17 сентября 2016 года. В эфире TV7 транслировались преимущественно программы с других каналов: БНТ 1, bTV, Нова телевизия и т.д. Входил во второй мультиплекс цифрового телевидения Болгарии до 2015 года.

17 сентября 2016 года телеканал прекратил вещание.

Регионы и каналы вещания 
Ниже приведены каналы цифрового вещания в мультиплексе MUX 2 по регионам Болгарии

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телеканалы Болгарии
Телеканалы на болгарском языке
Телеканалы, запущенные в 2005 году
Спутниковые телеканалы
Телеканалы, прекратившие вещание в 2016 году